Кампо — испанская (, «поле»), итальянская (, «поле») и французская () фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кампо, Бобби (род. 1983) — американский актер.
 Кампо, Владимир Михайлович (род. 1948) — украинский юрист, судья Конституционного Суда Украины.
 Кампо, Иван (; род. 1974) — испанский футболист, защитник.
 Кампо, Режис (; род. 1968) — французский композитор.
 Кампо, Франциско (род. 2000) — колумбийский футболист.

Топоним 
 Кампо () — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Кампо () — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Кампо () — коммуна во Франции, департамент Южная Корсика.
 Кампо () — коммуна, входит в состав департамента Осеан Южного региона Камеруна.
 Кампо (Нтем) () — река в Центральной Африке, протекает по границе Камеруна с Экваториальной Гвинеей.
 Кампо — в Венеции открытое пространство между зданиями, аналогичное площади.

Составные названия 
 Инохоса-дель-Кампо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Монреаль-дель-Кампо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Пьяцца-дель-Кампо — центральная площадь итальянского города Сиены, одна из самых величественных средневековых площадей.

Прочее 
 Кампо — девиз правления японского императора Сакурамати.
 ОАО «КАМПО» — российское предприятие военно-промышленного комплекса из Орехово-Зуево.

См. также